Кизерицки (также Кизерицкий / Кизерицкая; ) — немецкая фамилия, имеет славянские корни. Происходит из региона Балтийского побережья.

Носители фамилии 
 Кизерицки(й), Гангольф Егорович (фон) (1847—1904) — русский археолог.
  (1830—1896) — русский математик, директор Рижского политехнического училища (1875—1885).
 Кизерицки, Густав (1893—1943) — немецкий адмирал, внук предыдущего.
  (1944—2019) — немецкий писатель.
 Кизерицки(й), Лионель (1806—1853) — французский шахматист.

См. также 
 Кизерицкие — дворянский род.